From the Bottom of My Heart (I Love You), een single uit 1965 van The Moody Blues
 From the Bottom of My Heart (Stevie Wonder), een single uit 2005 van Stevie Wonder